Mistrovství světa v inline hokeji mužů 2012, které spadá pod federaci IIHF.

Základní skupiny

A-Pool

Skupina A

Tabulka

Zápasy

Skupina B

Tabulka

Zápasy

B-Pool

Skupina C

Tabulka

Zápasy

Skupina D

Tabulka

Zápasy

Play-off

A-pool

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

O 3. místo

O 5. místo

O 6. místo

O udržení

B-pool

Pavouk

Čtvrtfinále 

Mistrovství světa v inline hokeji - IIHF
Inline hokej v Německu
Sport v Ingolstadtu
Inline hokej v roce 2012